Ґорла може означати таке:

Топоніми 
 Ґорла — квартьєре (район) в м. Мілан;
 Ґорла Маджоре — село в провінції Варезе, Італія;
 Ґорла Міноре — село в провінції Варезе, Італія.

Люди 
 Джіно Ґорла (1906 — 1992) — італійський юрист
 Джованні Ґорла (1943 — 1994) — італійський політик, член Ради Міністрів в 1987—1988 р.
 Лаура Ґорла (1985) — італійська баскетболістка
 Массімо Ґорла (1933 — 2004) — італійський політик